Rudnik může být:

V Polsku:

 Rudnik – vesnice ve gmině Hažlach, okres Těšín, Slezské vojvodství, Polsko.
 Rudnik (gmina Będków) – vesnice ve gmině Będków, okres Tomaszów Mazowiecki, Lodžské vojvodství, Polsko.
 Rudnik (gmina Wólka) – vesnice ve gmině Wólka, okres Lublin, Lublinské vojvodství, Polsko.
 Rudnik (okres Krasnystaw) – vesnice ve gmině Rudnik, okres Krasnystaw, Lublinské vojvodství, Polsko.
 Rudnik (okres Ratiboř) – vesnice ve gmině Rudnik, okres Ratiboř, Slezské vojvodství, Polsko.
 Zámek Rudnik
V Bulharsku:
 Rudnik (Burgaská oblast) – Рудник, vesnice, Burgaská oblast, Bulharsko.
Rudnik (Varenská oblast) – Рудник, vesnice, Varenská oblast, Bulharsko.
V Srbsku:

 Rudnik (Moravický okruh) – Рудник, vesnice v Moravickém okruhu, Centrální Srbsko, Srbsko.

V Bosně a Hercegovině:

 Rudnik (Ilidža) – Рудник, vesnice, část města Ilidža, Kanton Sarajevo, Federace Bosny a Hercegoviny, Bosna a Hercegovina.